Николай Азарьев:
 
 Азарьев, Николай Петрович (1845—1914) — российский военный деятель, полковник.